Монтору́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 680 км на південний схід від Парижа, 120 км на схід від Марселя, 90 км на північний схід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 2311 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6013,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Монтору 
 сайт Туристичне бюро муніципалітету Монтору 
 Історія муніципалітету Монтору
 [ Розташування муніципалітету Монтору на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар